Kong Svends Høj kan henvise til flere artikler
 Kong Svends Høj (Lolland)
 Kong Svends Høj (Egedal)